Station Vern-sur-Seiche is een spoorwegstation in de Franse gemeente Vern-sur-Seiche.

Vern-sur-Seiche